Lillö kan avse:

Svergie

Lillö sjö i Ulricehamns kommun, 
Lillö naturreservat i Höörs kommun, 
Lillö borgruin i Kristianstads kommun,

Finland

Lillö, Houtskär, Åboland, 
Lillö, Raseborg, Nyland, 
Lillö, Ingå, Nyland,

Se även
Lillön
Lillö revet
Lillö kläppen